Сан Николас де Акуња има више значења:

 Сан Николас де Акуња (Уехукиља ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Николас де Акуња, Сан Николас (Тускуека), насеље у савезној држави Халиско у Мексику